Natjecanje za LENA-kup u sezoni 2006/07.

1. krug 

Prvi krug natjecanja se igra turnirski, po skupinama. U prvom krugu sudjeluje 25 momčadi, podijeljenih u tri skupine po 6 momčadi i jednu sa 7 momčadi. Prve četiri momčadi iz svih skupina prolaze u idući krug, koji će se održati od 3. – 5 studenog.

Hrvatski klubovi Mornar i Jadran su otkazali svoje sudjelovanje u kupu zbog novčarskih problema.

Skupina A 
Turnir se igrao u Barceloni, u Španjolskoj, od 19. – 22. listopada.

Sudionici su Lukoil Spartak iz Volgograda, UTE iz Budimpešte, Enka iz Istanbula, CN Terrassa iz Španjolske, Steaua iz Bukurešta i Cheltenham WPC iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Rezultati:

19. listopada: 
Lukoil Spartak - Steaua 15:5 (2:0,4:0,3:2,6:3)
UTE - Cheltenham 19:4 (4:1,4:1,4:1,7:1)
Terrassa - Enka 19:9 (6:2,6:4,4:2,4:1)

20. listopada: 
Lukoil Spartak - Cheltenham 26:5 (7:2,7:0,7:1,5:2)
Steaua - Enka 11:5 (2:1,3:3,4:1.2:0)
Terrassa - UTE 11:8 (2:2,4:3,3:2,2:1)

21. listopada: 
Lukoil Spartak - Enka 24:6 (4:2,4:2,7:1,9:1)
UTE - Steaua 12:6 (4:3,3:0,3:2,2:1)
Terrassa - Cheltenham 22:4 (5:0,5:2,6:1,6:1)

Enka - Cheltenham 17:10 (5:2,3:2,5:2,4:4)
Lukoil Spartak - UTE 14:9 (3:3,3:2,6:1,2:3)
Terrassa - Steaua 12:7 (4:3,4:1,2:0,2:3)

22. listopada: 
UTE - Enka 16:7 (4:0,2:5,4:0,6:2)
Steaua - Cheltenham 25:6 (7:0,5:4,7:0,6:2)
Terrassa - Lukoil Spartak 9:7 (1:2,1:2,3:1,4:2)

Konačni poredak skupine A:

U daljnje natjecanje su se plasirali CN Terassa, Lukoil Spartak, UTE i Steaua.

Skupina B 
Turnir se igrao u Segedinu, u Mađarskoj, od 19. – 22. listopada.

Sudionici su grčka NC Chania, crnogorska Budvanska rivijera, nizozemska ZPB Productions iz Barendrechta, turski Esti iz Izmira, iz Ujedinjenog Kraljevstva City of Manchester te domaći mađarski Szegedi VE.

Rezultati:

19. listopada: 
Budvanska rivijera - ZPB Barendrecht 14:7 (4:1,2:2,7:1,1:3)
Chania - Manchester 16:4 (5:0,3:1,6:2,2:1)
Szegedi - Esti Izmir 23:4 (7:0,4:1,8:2,4:1)

20. listopada: 
Budvanska rivijera - Chania 9:8
Manchester - Esti Izmir 14:6
Szegedi - ZPB Barendrecht 13:5 (3:0,4:1,3:1,3:3)

21. listopada: 
Budvanska rivijera - Esti Izmir 24:3 (6:0,5:2,3:1,10:0)
Szegedi - Manchester 26:1 (7:1,7:0,7:0,5:0)
Chania - ZPB Barendrecht 12:9 (5:2,2:1,2:2,3:3)

ZPB Barendrecht - Manchester 7:6 (3:0,3:0,4:1,2:0)
Szegedi - Budvanska rivijera 12:7 (3:1,3:2,3:3,3:1)
Chania - Esti Izmir 16:6 (3:1,3:2,6:0,2:3)

22. listopada: 
Budvanska rivijera - Manchester 17:2 (5:1,5:0,2:1,5:0)
ZPB Barendrecht - Esti Izmir 19:3 (7:0,3:1,4:1,6:1)
Szegedi - Chania 11:7 (4:2,2:2,3:2,2:3)

Konačni poredak skupine B:

U daljnje natjecanje su se plasirali Szegedi VE, Budvanska rivijera, Chania i ZPB.

Skupina C 
Turnir se igrao u Hrvatskoj, u Šibeniku, na bazenu u Crnici, od 19. – 22. listopada.
Sudionici su bili talijanska CC Leonida Bissolati Cremona , slovački SK Policie Košice, francuski CN Aix les Bains, grčki NC Chios, njemački SG Neukölln Berlin i domaći hrvatski Šibenik.

Rezultati:

19. listopada: 
Bissolati Cremona - Policie Košice 14:0 (3:0,3:0,5:0,3:0)
Aix les Baines - Chios 6:13 (3:3,0:4,2:3,1:3)
Šibenik - Neukolln Berlin 20:5 (7:1,5:2,2:0,6:2)

20. listopada: 
Policie Košice - Chios 7:14 (2:3,1:2,1:6,3:3)
Aix les Baines - Neukolln Berlin 5:5 (0:0,3:1,2:2,0:2)
Šibenik - Bissolati Cremona 9:16 (2:2,3:4,2:3,2:7)

21. listopada: 
Chios - Neukolln Berlin 17:6 (5:0,5:1,4:4,3:1)
Šibenik - Policie Košice 12:5 (4:2,1:2,3:0,4:1)
Aix les Baines - Bissolati Cremona 2:25 (1:5,0:7,0:5,1:8)

Policie Košice - Neukölln Berlin 8:7 (1:1,3:2,4:4,0:0)
Bissolati Cremona - Chios 12:11 (4:2,4:3,2:4,2:2)
Šibenik - Aix les Baines 20:5 (3:1,5:2,6:2,6:0)

22. listopada: 
Neukolln Berlin - Bissolati Cremona 5:22 (2:4,1:7,1:4,1:7)
Šibenik - Chios 13:6 (3:1,1:2,3:0,6:3)
Aix les Baines - Policie Košice 8:7 (5:2,1:1,2:1,0:3)

Konačni poredak skupine C:

U daljnje natjecanje su se plasirali Bissolati Cremona, Šibenik, Chios i Aix les Baines.

Skupina D 
Natjecanje se održalo u Italiji, u Genovi, na bazenima Genova Pra', od 18. – 22. listopada 2006.

Sudionici su ruski CSK VMF iz Moskve, njemački ASC Duisburg, srpska Crvena zvezda, španjolski CN Mataró, portugalski Club do Porto, irski Team Belfast i domaćin Sacil Nervi Genova.

Rezultati:

18. listopada: 
Nervi - Team Belfast 23:0 (5:0,9:0,5:0,4:0)
Mataró - Duisburg 14:10 (3:4,4:1,3:2,4:3)
CSK VMF Moskva - Crvena zvezda 7:6 (3:1,0:4,2:1,2:0)

19. listopada: 
Nervi - Club du Porto 23:2 (8:0,4:1,5:1,6:0)
Duisburg - CSK VMF Moskva 13:6 (4:3,3:0,2:3,4:0)
Mataró - Team Belfast 16:0 (2:0,5:0,6:0,3:0)

CSK VMF Moskva - Club du Porto 26:4 (7:0,6:0,6:3,7:1)
Nervi - Duisburg 12:7 (2:3,3:1,3:2,4:1)

20. listopada: 
Mataró - Club du Porto 24:5 (5:0,6:1,4:2,9:3)
Crvena zvezda - Duisburg 8:6 (0:0,4:1,1:0,3:5)
Nervi - CSK VMF Moskva 9:6 (0:0,3:2,3:2,3:2)

21. listopada: 
CSK VMF Moskva - Team Belfast 18:5 (6:1,2:3,5:1,5:0)
Mataró - Crvena zvezda 11:5 (3:2,2:0,2:1,4:2)
Duisburg - Club du Porto 26:3 (8:0,5:1,7:0,6:2)
Nervi - Mataró 6:5 (3:1,0:2,1:1,2:1)

Duisburg - Team Belfast 24:2 (7:0,5:1,6:0,6:1)
Crvena zvezda - Club du Porto 26:3 (10:1,5:2,6:0,5:0)

22. listopada: 
Club du Porto - Team Belfast 8:10 (1:3,1:3,5:1,1:3)
Mataró - CSK VMF Moskvat 12:6 (4:1,3:1,2:2,3:2)
Nervi - Crvena zvezda 8:3 (2:0,1:0,3:0,2:2)

Konačni poredak skupine D:

U daljnje natjecanje su se plasirali Sacil Nervi, Mataró, Duisburg i Crvena zvezda.

2. krug

Skupina E 
 
Turnir se igrao u Carigradu, u Turskoj, od 3. – 5. studenoga.

Sudionici su bili CN Terrassa iz Španjolske, nizozemska ZPB Productions iz Barendrechta, finski Uintiseura Kuhat te domaći carigradski Galatasaray.

3. studenoga:
Terrassa - ZPB 14:6 (2:1,4:2,5:2,3:1)
Galatasaray - Uintiseura 21:2 (5:0,2:0,6:0,8:2)

4. studenoga:
Terrassa - Uintiseura 30:0 (5:0,7:0,10:0,8:0))
Galatasaray - ZPB 9:5 (3:1,4:1;0:1,2:2) 

5. studenoga:
ZPB - Uintiseura 16:3 (5:1,3:0,6:2,2:0)
Galatasaray - Terrassa 14:15 (3:5,4:4,2:4,5:2)

Konačni poredak skupine E:

U osminu završnice su otišli španjolska CN Terrassa i turski Galatasaray.

Skupina F 

Turnir se igrao u Berlinu, u Njemačkoj, od 3. – 5. studenoga.

Sudionici su bili ruski Lukoil Spartak iz Volgograda, istanbulski Adalar iz Turske, srpska Crvena zvezda iz Beograda te domaći njemački Wasserfreunde Spandau 04 iz Berlina.

3. studenoga:
Lukoil Spartak - Adalar 14:8 (2:2,5:3,4:0,3:3)
Spandau 04 - Crvena zvezda 11:13 (2:3,3:6,1:2,5:2)

4. studenoga:
Adalar - Crvena zvezda 12:8 (2:2,2:3,5:1,3:2)
Spandau 04 - Lukoil Spartak 7:9 (1:2,3:1,1:3,2:3) 

5. studenoga:
Lukoil Spartak - Crvena zvezda 15:5
Spandau 04 - Adalar 9:5 

Konačni poredak skupine F:

U osminu završnice su otišli ruski Lukoil Spartak i njemački Spandau 04.

 Skupina G 

Turnir se igrao u Montpellieru, u Francuskoj, od 3. – 5. studenoga.

Sudionici su bili talijanski Sacil Hlb Nervi, grčki '''NC Chios, portugalski Salgueiros iz Porta, te domaći francuski Montpellier WPC.

3. studenoga:
Nervi - Chios 6:4 (2:1,1:1,1:2,2:0)
Montpellier - Salgueiros 0:10 (kazneno)

4. studenoga:
Nervi - Salgueiros 18:1 (5:0,5:0,4:0,4:1)
Montpellier - Chios 11:9 (2:3,5:1,2:3,2:2) 

5. studenoga:
Chios - Salgueiros 19:3 (4:1,6:0,4:1,5:1) 
Montpellier - Nervi 9:10 (1:1,2:4,3:2,3:3)

Konačni poredak skupine G:

U osminu završnice su otišli talijanski Sacil Hlb Nervi i grčki NC Chios.

 Skupina H 

Turnir se igrao u Cremoni, u Italiji, od 3. – 5. studenoga.

Sudionici su bili njemački ASC Duisburg, španjolski CN Sabadell, austrijski ASW Wien, te domaća talijanska Leonida Bissolati Cremona.

3. studenoga:
Sabadell - Duisburg 8:7 (0:1,2:2,4:1,2:3)
Cremona - Wien 14:2 (4:0,4:1,2:0,4:1)

4. studenoga:
Duisburg - Wien 16:4 (1:0,4:1,5:0,6:3)
Cremona - Sabadell 10:5 (3:1,3:2,2:1,2:1) 

5. studenoga:
Sabadell - Wien 11:1 (3:0,6:1,2:0,0:0) 
Cremona - Duisburg 10:6 (3:1,4:2,3:1,0:2)

Konačni poredak skupine H:

U osminu završnice su otišli talijanska Leonida Bissolati Cremona i španjolski CB Sabadell.

 Skupina I 

Turnir se igrao u Mataru, u Španjolskoj, od 3. – 5. studenoga.

Sudionici su bili grčka '''NC Chania, crnogorski Jadran iz Herceg-Novog, češki Fezko Strakonice, te domaći španjolski CN Mataró.

3. studenoga:
Mataró - Fezko Strakonice 18:5 (3:0,6:2,5:2,4:1)
Jadran (HN) - Chania 17:5 (4:1,4:0,3:1,6:3)

4. studenoga:
Jadran (HN) - Fezko Strakonice 21:3 (4:1,7:1,3:1,7:0)
Mataró - Chania 16:9 (4:2,4:2,4:2,4:3) 

5. studenoga:
Chania - Fezko Strakonice 10:8 (2:2,4:0,2:2,2:4) 
Mataró - Jadran (HN) 10:9 (2:2,2:4,3:2,3:1)

Konačni poredak skupine I:

U osminu završnice su otišli španjolski CN Mataró i crnogorski Jadran iz Herceg-Novog.

Skupina J 

Turnir se igrao u Segedinu, u Mađarskoj, od 3. – 5. studenoga.

Sudionici su bili ruski Sintez Kazan, rumunjska Steaua iz Bukurešta, austrijski Tirol iz Innsbrucka te domaći Szegedi VE.

3. studenoga:
Sintez Kazan - Steaua 13:7 (2:1,3:1,5:0,3:5)
Szegedi - Tirol 17:4 (4:2,4:1,3:0,6:1)

4. studenoga:
Sintez Kazan - Tirol 26:4 (7:1,8:0,5:1,6:2)
Szegedi - Steaua 15:5 (2:2,2:0,4:1,7:2) 

5. studenoga:
Steaua - Tirol 15:3 (6:1,2:0,5:1,2:1) 
Szegedi - Sintez Kazan 8:17 (2:6,2:3,2:4,2:4)

Konačni poredak skupine J:

U osminu završnice su otišli ruski Sintez iz Kazana i mađarski Szegedi.

 Skupina K 

Turnir se igrao u Budvi, u Crnoj Gori, od 3. – 5. studenoga.

Sudionici su bili ukrajinski Iljičivec Mariupol, francuski CN Aix les Bains, švicarski SC Horgen te domaća crnogorska Budvanska rivijera.

3. studenoga:
Budvanska rivijera - Iljičivec 8:3 (2:1,0:1,3:1,3:0)
Aix les Bains - Horgen 18:3 (2:1,4:1,5:1,7:0)

4. studenoga:
Budvanska rivijera - Aix les Bains 18:7 (5:0,2:2,4:3,7:2)
Iljičivec - Horgen 20:1 (7:1,3:0,7:0,3:0) 

5. studenoga:
Iljičivec - Aix les Bains 12:5 (3:1,5:2,1:1,3:1) 
Budvanska rivijera - Horgen 16:4 (7:1,4:0,3:0,2:3)

Konačni poredak skupine K:

U osminu završnice su otišli crnogorska Budvanska rivijera i ukrajinski Iljičivec.

Skupina L 

Turnir se igrao u Moskvi, u Rusiji, od 3. – 5. studenoga.

Sudionici su bili hrvatski Šibenik, mađarski UTE iz Budimpešte, bjeloruski Družba-1 (Gomel) te domaći ruski Dinamo „Olimpijski”.

3. studenoga:
Dinamo - Družba-1 27:6 (5:1,7:1,7:2,8:2)
Šibenik - UTE 12:9 (2:1,4:3,6:2,0:3)

4. studenoga:
Dinamo - Šibenik 13:11 (3:3,4:2,4:5,2:1)
UTE - Družba-1 17:8 (5:2,4:4,4:1,4:1) 

5. studenoga:
Šibenik - Družba-1 21:4 (5:1,4:0,5:0,7:3) 
Dinamo - UTE 21:10 (5:1,5:2,6:3,5:4)

Konačni poredak skupine L:

U osminu završnice su otišli ruski Dinamo iz Moskve i hrvatski Šibenik.

Osmina završnice 
U osmini završnice se našlo po troje predstavnika iz Rusije (Sintez, Dinamo i Spartak) i Španjolske (Mataró, Sabadell i Terassa), po dvoje iz Italije (Nervi i Cremona) i Crne Gore (Jadran i Budvanska riviera), te po jedan iz Hrvatske (Šibenik), Njemačke (Spandau 04), Mađarske (Szegedi), Ukrajine (Iljičivec), Turske (Galatasaray) i Grčke (Chios).

Debelim su slovima označeni klubovi koji su prošli u idući natjecateljski krug: ruski "Sintez", "Spartak" i "Dinamo", hrvatski "Šibenik", španjolska "Terrassa", crnogorska "Budvanska rivijera", talijanska "Cremona" i "Nervi".

Četvrt-završnica 

Sudionici u četvrtzavršnici su klubovi iz Rusije (Sintez, Lukoil Spartak i Dinamo), Hrvatske (Šibenik), Španjolske (Terrassa), Crne Gore (Budvanska rivijera), Italije (Leonida Bissolati i Sacil Nervi).

Poluzavršnica 

Sudionici u poluzavršnici su hrvatski "Šibenik", crnogorska "Budvanska rivijera", ruski "Sintez" iz Kazana i talijanska "Leonida Bissolati" iz Cremone.

Završnica 
1. susret
9. svibnja, 19:45.
 VK Šibenik -  Sintez Kazan 10:12 (5:2,3:4,1:4,1:2)

Šibenik, bazen na Crnici, Gledatelja 2000. Sudci: G. Kiszelly (Mađarska) i C. Salino (Italija). Povjerenik: A. Grintescu (Rumunjska)

Šibenik: Petričević, Sabioni, Kratochvil, Letica 3, Petković 2, Zeljak, Rončević, Lončar, Sukno 3, Burić 1, Paškvalin 1, Samodol, Vrebac
tr.: Ivica Tucak

Sintez: Maksimov, Bašić, Katkov, Ikodinović 4, Savić 2, Belofastov 1, Fatuhadinov, Schwertwitis 3, Gojković 1, Zakirov 1, Elizarov, Zinnurov, Žijčikov
tr.: Vladimir Zahanov

Igrač više: Šibenik (./.), Sintez (./.)
Četverci: Šibenik (./.), Sintez (./.)

Unatoč početnom poletu šibenske momčadi (5:2), i povremenim naknadnim držanjima razmaka za uzvrat (9:7 u jednom trenutku u trećoj trećini), favorit "Sintez" je preokrenuo konačni rezultat u svoju korist. 

uzvratni susret
23. svibnja
 Sintez Kazan -  VK Šibenik 9:10 (2:1, 2:3, 1:3, 4:3)

Kazan, bazen "Orgsintez", Gledatelja: 1500. Sudci: Bianchi (Italija) i Fernandez (Španjolska).  Povjerenik: Manfred Vater (Njemačka)

Sintez: Maksimov, Basik, Katkov, Ikodinović 3, Savić 1, Belofastov 1, Fatuhadinov, Schwerwitis 1, Gojković 1, Zakirov 1, Elizakov, Zinurov 1, Živčikov
tr.: Vladimir Zaharov 

Šibenik: Petričević, Sabioni, Kratochvil 1, Letica, Petković 4, Zeljak 2, Rončević, Lončar, Sukno, Burić, Paškvalin 1, Samodol, Vrebac
tr.: Ivica Tucak 

Igrač više: Sintez (3/8), Šibenik (4/5)
Četverci: Šibenik (1/1)

Nakon početnog domaćinovog poleta, fizički izrazito slabiji Šibenčani izjednačuju rezultat do polovice utakmice, a u trećoj četvrtini "Šibenik" je uhvatio po prvi put dva gola prednosti, koja su vodila u produžetke, i ista je okončala rezultatom 5:7. U posljednjoj četvrtini, dvije minute i 11 sekunda prije kraja utakmice, Petkovićevim pogotkom "Šibenik" je bio na pragu čuda, dovevši rezultat na 7:10. Nakon par sudačkih pogrešaka (dopušteni izravni udarac nakon izvođenja prekršaja unutar 5 m, nedosuđeni prekršaj na "Šibenikovom" igraču, kada je i postignut pogodak za 8:10 na 42 sekunde prije kraja), "Sintez" je smanjio svoj poraz na razliku koja mu je donijela naslov osvajača LENA kupa, pogotkom 8 sekunda prije kraja. Od "Šibenikova" pogotka za 7:10, dosuđena su tri igrača više za domaćina, a nijedan za "Šibenika". Iziritiran takvim suđenjem, "Šibenikov" trener je dobio crveni karton.

Pobjednička momčad 
Pobjednička momčad je momčad ruskog predstavnika "Sinteza" iz Kazana.

Sintez: Irek Hajdarovič Zinnurov, Dmitrij Jevgenjevič Dudkin, Gajkov, Danilo Ikodinović, Dejan Savić, Andrej Vladimirovič Bjelofastov, Artur Aljbertovič Fatahutdinov, Thomas Schertwitis, Vladimir Gojković, Dmitrij Anatoljevič Elizarov, Denis Jevgenjevič Živčikov, Marat Sagitovič Zakirov, Vladimir Vasiljevič Basik, Nikolaj Mihajlovič Maksimov, Pavel Vladimirovič Katkov, Konstantin Aleksandrovič Stepanjuk, 

tr.: Vladimir Zaharov

Vidi još 

Euroliga_2006/07.

2006-07